Степной — посёлок в Забайкальском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Степное».

География 
Посёлок находится в северо-восточной части района, к западу от автодороги , на расстоянии примерно 39 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от посёлка городского типа Забайкальск. Абсолютная высота — 759 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной и малоснежной зимой и тёплым засушливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −29 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 21 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 220—260 мм.
Часовой пояс

История 
Основан в 1964 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,9 %, женщины — соответственно 50,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % из 758 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Забайкальского района